Viale steht für:

 Viale, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Asti, Region Piemont
 Viale (Entre Ríos), eine Gemeinde im argentinischen Departamento Paraná, Provinz Entre Ríos

Viale ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Viale Prelà (1796–1874), französischer Mediziner
 Ettore Bertolè Viale (1829–1892), italienischer General und Politiker
 Gene Viale, US-amerikanischer Gospelsänger
 Jean-Louis Viale (1933–1984), französischer Jazzmusiker
 Michele Viale-Prelà (1799–1860), italienischer römisch-katholischer Erzbischof und Nuntius
 Salvatore Viale (1787–1861), korsischer Richter und Autor
 Vittorio Viale (1891–1977), italienischer Kunsthistoriker